Nordmarkt bezeichnet: 
 einen Platz in Dortmund, siehe Nordmarkt (Dortmund)#Platz
 einen danach benannten Statistischen Bezirk in Dortmund, siehe Nordmarkt (Dortmund)#Statistischer_Bezirk
 einen Platz in Hannover, siehe Nordmarkt (Hannover)
 einen Platz in Hilden, siehe Nordmarkt (Hilden)